W Estonii
 Kogla – miasteczko w prowincji Harju, w gminie Kuusalu
 Kolga – wieś w prowincji Hiiu maakonnas, w gminie Käina
 Kolga – wieś w prowincji Tartu, w gminie Nõo
 Kolga – wieś w prowincji Võru, w gminie Rõuge
 Kolga – jezioro w prowincji Valgamaa, w gminie Rõuge